— японская , автор ранобэ. Лауреат премии имени Сандзюго Наоки. Прежде всего известна как автор серии ранобэ «Gosick».

Биография и творчество

Ранние годы 
Кодзуки Сакураба родилась 26 июля 1971 года в префектуре Тоттори. Первые пробы пера она совершила в четвёртом и пятом классе начальной школы по совету подруги, которая тоже занималась литературой. В школьные годы часто пропускала занятия, потому что не любила школу и проводила время в читальных залах библиотек. В дальнейшем Сакураба наделит этими чертами главную героиню «Gosick» Викторику де Блуа.

Карьера писателя 
Впервые как писатель она дебютировала в 1993 году, получив премию  DENiM Writer's Newcomer Award, а затем в 1999 году стала призёром фестиваля fanitsu c романом , впоследствии роман был переименован в , но даже после столь успешного дебюта она не смогла заручиться поддержкой крупных издательств.

Известность пришла к ней, после публикации первого тома из серии ранобэ «Gosick», с которым за всё время выпуска работало несколько издательств. В дальнейшем роман «Lollypop or a Bullet» занял третье место в путеводителе . Роман оказался настолько популярен, что позже был переиздан Kadokawa Shoten как бестселлер. Вскоре Сакураба стала писательницей, печатающихся в нескольких издательствах одновременно. В 2007 году её роман «Red Girls: The Legend of the Akakuchibas» был первый раз номинирован на премию имени Сандзюго Наоки. В 2007 году она стала лауреатом 60-ой премии Ассоциации писателей-фантастов Японии в категориях длинных и коротких рассказов. Была номинирована на 28-ю литературную премию имени Ёсикавы Эйдзи. В 2008 году получил 138-ю премию Наоки за роман .

Примечания 

Японские писатели
Авторы ранобэ